Demetera  — род мух-зеленушек из семейства Dolichopodidae (отряд Двукрылые). Афротропика (Эфиопия), Ориентальная область (Мьянма), Австралазия (Австралия, Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы Острова).

Описание 
Клипеус и лицо блестящие голубовато-фиолетовые. Усики чёрные. Передние ноги самцов нормально развиты, эпандриум дорзовентрально сдавлен. Морфологически близок к роду .

Систематика 
8 видов. Род был впервые выделен в 2011 году российским энтомологом И. Я. Гричановым на основании нескольких видов из рода  (из группы видов Medetera melanesiana).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Мухи-зеленушки
Роды двукрылых